XIII Светско првенство у атлетици на отвореном одржано је у Тегуу, Јужна Кореја у периоду од 27. августа до 4. септембра 2011. на стадиону Тегу.

Избор домаћина 
Девет земаља Мароко, Јужна Кореја, Уједињени Арапски Емирати, Шпанија, Русија, Аустралија, Шведска, Хрватска и САД до 4. априла 2006. доставило је ИААФу пријаве да су заинтересоване да организацију Светског првенства 2011. Своју пријаву су до 1. децембра 2006. верификовале само четири земље и предложиле су места где би се игре одржале: Бризбејн, Тегу, Гетеборг и Москва. Гетеборг је касније повукао своју пријаву због недовољне финансијске подршке од шведске владе. ИААФ је на састанку Савета у Момбаси (Кенија) у време одржавања Светског првенства у кросу 27. марта 2007. објавио избор Тегуа за домаћина првенства.

Стадион 
Такмичења су се одржала на стадиону у Тегу, који је био и домаћин Светског првенства у фудбалу 2002. и Летње универзијаде 2003. Стадион може да прими скоро 68.000 гледалаца.

Наградни фонд 
Преко 7 милиона америчких долара ($) подељено је финалистима (тачно 7.336.000 $ ), а победник сваке појединачне дисциплине добио је 60.000 $ , другопласирани 30.000 $, трећепласирани 20.000 $ , а затим сви остали финалисти, од којих је последњи добијао 4.000 $. Победничка штафета је делила 80.000 $ итд. За светски екипни куп у маратону који се бодује на основу резултата маратонске трке на првенству додатно је издвојено за првих шест екипа 142.000 $. На крају за сваки светски рекорд планирана је награда од по 100.000 $.

Организациони одбор је припремио 90 комплета медаља (270 укупно). 88 комплета додељују се ИААФ-у и 2 задржава локални организациони комитет. 24 сета медаља припремљена су за штафете, где су награђени сви тркачи, укључујући и резерве. Медаље су добили и победници обе трке у инвалидским колицима и по 5 спортиста по екипи у Светском купу у маратону. Медаље су биле од црвеног месинга четири инча у пречнику и дебљине 6 мм, а свака је била тешка 412 грама. Направљене су од легуре бакра са мање од 20% цинка. Златне медаље су позлаћене 24-каратним златом. Са предње и задње стране медаље угравиран је симбол Јин и јанг и стадион у Тегуу. По завршетку сваке дисциплине на полеђину медаље су угравирани резултат, датум и дисциплина, са именом спортисте и земље.

Учесници 
Према извештају ИААФ од 21. августа  од 212 чланица ИААФ, 202 су учествовале на Светском првенству са 1945 учесника. Тачан број акредитованих спортиста који су чествовали на првенству био је 1848, док је број земаља учесница био 204.

У мају 2011, била је пријављена 201 земља, али се Непал пријавио у последњем тренутку. У званичној стартној листи маратонаца појавио се такмичар Либије Од преосталих 10 Северна Кореја је бојкотовала првенство. Грузија и Јордан се нису пријавили, али су учествовали они којих није било на светском првенству 2009, а то су Гвам, Гвинеја Бисао, Мали, Источни Тимор и Аруба.

Сједињене Државе су имале највише пријављених учесника 155 (160 у 2009), испред Немачке (78), Русије са 83 (106 у 2009), Уједињеног Краљевства 69 (51 у 2009), домаћина Јужне Кореје са 63 спортисте, што је највећи пораст у односу на 2009. (само 19 у 2009), Украјине са 57, Јапана 52, Јамајке 51, Шпаније (49), Кеније (48), Аустралије (47), Француске 46, испред Пољске 43, Етиопије 42 и Италији 33 учесника.

По дисциплинама највише је било пријављених за дисциплину трчања на 100 метара (80 у мушкој и 79 у женској конкуренцији), затим у маратону (70 + 59) јер се трка бодовала и за Светски куп, а најмање у дисциплини трчања на 10.000 метара (25 + 22).

Као и 2009. Кирибати су имали најмлађег спортисту на првенству. Каботаке Ромери, која се такмичила у дисциплини 100 м. Она је прославила 16. рођендан 5. августа. Најстарији спортиста је такође жена, Американка Тереза ​​Вајл, рођена 20. новембра 1962, учесница такмичења у ходању на 20 км у којем учествује шести пут на Светском првенству. Спортиста који је највише учествовао на Светским првенствима је Португалка Сусана Феитор са једанаест узастопних наступа на првенствима. Код мушкараца то је Италијан, Никола Вицони са осам узастопних наступа.

Земље учеснице 

 1.  Авганистан (1)
 2.  Албанија (1)
 3.  Алжир (10)
 4.  Америчка Самоа (2)
 5.  Ангола (2)
 6.  Ангвила (2)
 7.  Антигва и Барбуда (2)
 8.  Аргентина (6)
 9.  Јерменија (2)
 10.  Аруба (2)
 11.  Аустралија (41)
 12.  Аустрија (4)
 13.  Азербејџан (1)
 14.  Бахаме (17)
 15.  Бахреин (11)
 16.  Бангладеш (1)
 17.  Барбадос (4)
 18.  Белорусија (22)
 19.  Белгија (9)
 20.  Белизе (2)
 21.  Бенин (2)
 22.  Бермуди (1)
 23.  Бутан (1)
 24.  Боливија (2)
 25.  Босна и Херцеговина (2)
 26.  Боцвана (3)
 27.  Бразил (26)
 28.  Британска Девичанска Острва (1)
 29.  Брунеј (1)
 30.  Бугарска (7)
 31.  Буркина Фасо (2)
 32.  Бурунди (2)
 33.  Камбоџа (1)
 34.  Камерун (2)
 35.  Канада (28)
 36.  Зеленортска Острва (1)
 37.  Кајманска острва (1)
 38.  Централноафричка Република (1)
 39.  Чад (2)
 40.  Чиле (3)
 41.  Кина (54)
 42.  Колумбија (20)
 43.  Комори (2)
 44.  Република Конго (1)
 45.  Демократска Република Конго (2)
 46.  Кукова Острва (1)
 47.  Костарика (2)
 48.  Обала Слоноваче (2)
 49.  Хрватска (6)
 50.  Куба (31)
 51.  Кипар (2)
 52.  Чешка Република (21)
 53.  Данска (6)
 54.  Џибути (2)
 55.  Доминика (1)
 56.  Доминиканска Република (4)
 57.  Еквадор (5)
 58.  Египат (5)
 59.  Салвадор (2)
 60.  Екваторијална Гвинеја (0)
 61.  Еритреја (9)
 62.  Естонија (9)
 63.  Етиопија (34)
 64.  Микронезија (2)
 65.  Фиџи (1)
 66.  Финска (13)
 67. Француска (39)
 68.  Француска Полинезија (1)

 69.  Габон (2)
 70.  Гамбија (2)
 71.  Немачка (65)
 72.  Гана (6)
 73.  Гибралтар (1)
 74.  Уједињено Краљевство (59)
 75.  Грчка (12)
 76.  Гренада (3)
 77.  Гвам (2)
 78.  Гватемала (2)
 79.  Гвинеја (2)
 80.  Гвинеја Бисао (2)
 81.  Гвајана (1)
 82.  Хаити (3)
 83.  Хондурас (2)
 84.  Хонгконг (2)
 85.  Мађарска (12)
 86.  Исланд (2)
 87.  Индија (8)
 88.  Индонезија (2)
 89.  Иран (7)
 90.  Ирак (1)
 91.  Ирска (16)
 92.  Израел (4)
 93.  Италија (30)
 94.  Јамајка (45)
 95.  Јапан (48)
 96.  Казахстан (14)
 97.  Кенија (47)
 98.  Кирибати (2)
 99.  Јужна Кореја (53) (домаћин)
 100.  Кувајт (2)
 101.  Киргистан (2)
 102.  Лаос (2)
 103.  Летонија (13)
 104.  Либан (1)
 105.  Лесото (2)
 106.  Либерија (2)
 107.  Либија (1)
 108.  Литванија (15)
 109.  Макао (1)
 110.  Македонија (1)
 111.  Мадагаскар (1)
 112.  Малави (2)
 113.  Малезија (2)
 114.  Малдиви (2)
 115.  Мали (2)
 116.  Малта (2)
 117.  Маршалска Острва (0)
 118.  Мауританија (2)
 119.  Маурицијус (2)
 120.  Мексико (10)
 121.  Молдавији (3)
 122.  Монако (1)
 123.  Монголија (2)
 124.  Црна Гора (2)
 125.  Мароко (19)
 126.  Мозамбик (2)
 127.  Мјанмар (1)
 128.  Намибија (2)
 129.  Науру (2)
 130.  Непал (2)
 131.  Холандија (17)
 132.  Нови Зеланд (8)
 133.  Никарагва (2)
 134.  Нигер (2)
 135.  Нигерија (15)
 136.  Северна Маријанска острва (2)

 137.  Норвешка (13)
 138.  Оман (1)
 139.  Пакистан (1)
 140.  Палау (2)
 141.  Палестина (1)
 142.  Панама (2)
 143.  Папуа Нова Гвинеја (2)
 144.  Парагвај (1)
 145.  Перу (5)
 146.  Филипини (2)
 147.  Пољска (37)
 148.  Португалија (25)
 149.  Порторико (8)
 150.  Катар (4)
 151.  Румунија (8)
 152.  Русија (76)
 153.  Руанда (2)
 154.  Сент Китс и Невис (4)
 155.  Света Луција (2)
 156.  Сент Винсент и Гренадини (1)
 157.  Самоа (1)
 158.  Сан Марино (2)
 159.  Сао Томе и Принсипе (2)
 160.  Саудијска Арабија (8)
 161.  Сенегал (2)
 162.  Србија (9)
 163.  Сејшели (2)
 164.  Сијера Леоне (2)
 165.  Сингапур (2)
 166.  Словачка (8)
 167.  Словенија (9)
 168.  Соломонова Острва (2)
 169.  Сомалија (1)
 170.  Јужноафричка Република (32)
 171.  Шпанија (43)
 172.  Шри Ланка (2)
 173.  Судан (3)
 174.  Суринам (2)
 175.  Свазиленд (2)
 176.  Шведска (16)
 177.  Швајцарска (15)
 178.  Сирија (1)
 179.  Кинески Тајпеј (7)
 180.  Таџикистан (2)
 181.  Танзанија (1)
 182.  Тајланд (6)
 183.  Источни Тимор (1)
 184.  Того (1)
 185.  Тонга (2)
 186.  Тринидад и Тобаго (16)
 187.  Тунис (5)
 188.  Турска (20)
 189.  Туркменистан (2)
 190.  Туркс и Кајкос (0)
 191.  Тувалу (2)
 192.  Уганда (12)
 193.  Украјина (55)
 194.  Уједињени Арапски Емирати (2)
 195.  САД (127)
 196.  Уругвај (2)
 197.  Америчка Девичанска Острва (3)
 198.  Узбекистан (7)
 199.  Вануату (2)
 200.  Венецуела (3)
 201.  Вијетнам (1)
 202.  Јемен (2)
 203.  Замбија (3)
 204.  Зимбабве (4)

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 

На основу следећих критеријума је одређен пласман на Светско првенство у атлетици 2011. Свака земља може послати максимално четворицу спортиста по дисциплини који су постигли ове норме у периоду између 1. октобра 2010 (1. јануара 2010 за 10.000 метара, маратон, вишебој, ходање и штафете) и 15. августа 2011. Насупрот томе, само тројица спортисти могу да конкуришу у различитим такмичењима, са изузетком штафете где може пријавити 6 такмичара. У случају да ниједан спортиста није постигао а норму, земља може учествовати максимално са двојицом спортиста који су постигли Б норму. Спортисти који су били прваци на првенству 2009. аутоматски добијају позив ИААФ. Слично томе, спортисти који су освојили златну медаљу на континенталним првенствима добијају позив да учествују на првенство, без обзира да ли су испунили задате норме.

Календар такмичења 

Легенда: Пп = преподне; По = поподне

Резултати

Мушкарци

Жене 

 Атлетичари који су у штафетама означени звездицом су учествовалиу штафети у предтакмичењу, али не у финалу, а сви су добили одговарајуће медаље.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском превенству 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току светског првенства постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 1 светски, 5 континенталних, 3 рекорда светских првенстава, 41 национални рекорд и 17 најбољих светских резултата сезоне

Светски рекорд (1) 

Постигнут је само један светски рекорд, а постигла га је мушка штафета Јамајке 4 к 100 м (Неста Картер, Мајкл Фратер Јохан Блејк и Јусејн Болт). Резултатом у финалној трци до 37,04 штафета је побољшала свој стари рекорд за шест стотинки секунде постугнут на Олимпијским играма 2008..

Континентални рекорди (5)

Рекорди светских првенстава (3)

Светски рекорди сезоне (17)

Национални рекорди постигнути на СП 2011. (38) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређани по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Најбољих 20 резултата на Светском првенству 2011. према атлетским таблицама

Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 

 Сајт светског првенства 2011.
 Званични сајт ИААФа

 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2011.
Спорт у Јужној Кореји